Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1982 was de 22e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Vier landen namen deel aan dit toernooi dat van 18 tot en met 22 december 1982 in Thailand werd gespeeld. Zuid-Korea werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1983. De winnaars en nummer twee van dit toernooi plaatsen zich rechtstreeks, dat waren Zuid-Korea en China.

Kwalificatie

West-Azië

Eerste ronde

Tweede ronde

Irak en Verenigde Arabische Emiraten kwalificeerden zich.

Oost-Azië

Eerste ronde

Tweede ronde

China en Zuid-Korea kwalificeerden zich.

Eindstand
Legenda

Wedstrijden

Voetbal in 1982
Voetbal in Thailand
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Thailand